Erik Dahl kan syfta på bland andra:

 Erik Dahl (zoolog), svensk zoolog
 Erik Dahl (författare), svensk prost och författare
 Erik Dahl (arkitekt)
 Erik F. Dahl, arkitekt
 Erik W. Dahl, arkitekt
 Erik Dahl (militär)
 Erik Dahl (konstnär)